, un village du comté d'Ingham dans le Michigan.
 Webberville, un village du comté de Travis, au Texas.